Бейта́р ():

Организация 
 Бейтар — молодёжная сионистская организация.

Город 
 Бейтар-Илит  — город в современном Израиле.
 Бейтар (город) — город в Иудейских горах, существовавший во времена римского владычества в Иудее и стертый римлянами с лица земли в результате восстания Бар-Кохбы.

Футбольный клуб 
 Бейтар (Иерусалим)
 Бейтар (Тель-Авив)
 Бейтар Тель-Авив Рамла